Kaskis kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaskis, Korpo, Åboland, 
 Kaskis, Nagu, Åboland,

Se även
Kaskisaari

Robotskapade Finlandförgreningar